Uno sconosciuto alla mia porta (Stranger at My Door) – film del 1956 diretto da William Witney
Uno sconosciuto alla mia porta (Point of Entry) – film per la televisione statunitense del 2007 diretto da Stephen Bridgewater